Вільве́к () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 260 км на південний захід від Парижа, 95 км на північний схід від Нанта, 14 км на північний схід від Анже.

Історія 

1 січня 2019 року Вільвек і Сусель було об'єднано в новий муніципалітет Рив-дю-Луар-ан-Анжу.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1067 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2893,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Вільвек 
 [ Розташування муніципалітету Вільвек на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара